Salma Luévano (1968-), personnalité politique mexicaine et activiste LGBT ;
 Steven Luevano (1981-), boxeur mexicano-américain.